Черемісін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Черемісін Андрій Андрійович (1947) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Черемісін Олександр Андрійович (1944—2014) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Черемісін Олексій Володимирович (1991) — український футболіст.

Російські прізвища